Distrikt San Isidro bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Isidro (Huaytará), Distrikt in der Provinz Huaytará (Region Huancavelica)
 Distrikt San Isidro (Lima), Distrikt in Lima